Ильино — посёлок в Володарском районе Нижегородской области. Административный центр Ильинского сельсовета. Население  человек

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Нижнего Новгорода составляет 75 км, до районного центра города Володарска — 18 км. Абсолютная высота 80 метров над уровнем моря.
 Часовой пояс

История 
С момента основания в конце XIX века посёлок был пристанционным и располагался на пути Московско-Нижегородской железной дороги. Подрядные работы по строительству выполнял купец Николай Бугров. Перед Октябрьской революцией населённый пункт входил в Мячковскую волость, Гороховецкого уезда, Владимирской губернии.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли  95% из 1666 человек.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Володарского района (Нижегородская область)